Verderben steht für:

 Verderben von Lebensmitteln, siehe Verderb
 Unheil, Unglück

Siehe auch:
 Verdorben, Dokumentations-Fernsehserie von Netflix aus dem Jahr 2018